Ива́н Катта́нео , ) — итальянский певец.

Отличался экстравагантным стилем. В Италии Ивана Каттанео помнят прежде всего по постмодерновому альбому 1981 года , который продался в полумиллионе экземпляров и его версии песни «Zebra a pois» (с этого же альбома).

В 2018 году принял участие в передаче Grande Fratello VIP («Большой брат VIP»).

8 февраля 2019 года Патти Право выпустила свой 29-й альбом под названием RED, в который вошла композиция Ивана Каттанео «La carezza che mi manca».

Примечания

Ссылки 
 

Певцы и певицы Италии